Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1900.

Das Finale bestritten Charlotte Cooper und Yvonne Prévost, das die viermalige Wimbledon-Siegerin Cooper in zwei Sätzen gewann. Der dritte Platz wurde nicht ausgespielt.

Insgesamt nahmen sechs Athletinnen aus vier Nationen am Wettbewerb teil.

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)
 Draw auf ITF/olympics.com (englisch)
 Ergebnisse auf sports-reference.com (englisch)
 Wudarski, Pawel (1999) - Wyniki Igrzysk Olimpijskich (polnisch; PDF; 265 kB)

Tennis-Dameneinzel
1900
Tennisturnier in Puteaux
Tennisturnier 1900